El término Juanambú puede referirse a:

 Río Juanambú, curso de agua del norte del departamento de Nariño, Colombia;
 Batalla de Juanambú, enfrentamiento ocurrido a orillas del río antes mencionado;
 Puente Juanambú, viaducto que cruza del río antes mencionado;
 Subregión de Juanambú, subdivisión del departamento de Nariño, Colombia;
 Provincia del Juanambú, antigua subdivisión del departamento de Nariño, Colombia.